Santana do Matos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Matos (ort), Rio Grande do Norte, 
 Santana do Matos (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar